Майк Скотт () — имя и фамилия:
  (род. 1958) — английский певец, гитарист, и автор песен, вокалист группы The Waterboys.
 Скотт, Майк (род. 1988) — американский баскетболист, игрок команды НБА «Атланта Хокс».